Ива́н Ша́пошников:
  
 Шапошников, Иван Григорьевич (1911—2000) — советский учёный-физик.